Velika nagrada Singapurja 2013 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 22. septembra 2013 na dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Kimi Räikkönen, Lotus-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:45,376
| 1:42,905
| 1:42,841
| 1
|-
! 2
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:45,208
| 1:43,892
| 1:42,932
| 2
|-
! 3
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:45,851
| 1:43,957
| 1:43,058
| 3
|-
! 4
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:45,271
| 1:43,272
| 1:43,152
| 4
|-
! 5
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:44,196
| 1:43,920
| 1:43,254
| 5
|-
! 6
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:45,658
| 1:44,376
| 1:43,890
| 6
|-
! 7
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:45,115
| 1:44,153
| 1:43,938
| 7
|-
! 8
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:45,009
| 1:44,497
| 1:44,282
| 8
|-
! 9
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:45,379
| 1:44,407
| 1:44,439
| 9
|-
! 10
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:45,483
| 1:44,245
| brez časa
| 10
|-
! 11
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:45,381
| 1:44,555
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:45,657
| 1:44,588
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:45,522
| 1:45,658
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:45,164
| 1:44,752
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:45,960
| 1:45,185
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:45,982
| 1:45,388
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:46,121
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:46,619
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:48,111
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:48,320
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:48,830
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:48,930
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 61
| 1:59:13,132
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 61
| +32,627
| 7
| 18
|-
! 3
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 61
| +43,920
| 13
| 15
|-
! 4
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 61
| +51,155
| 2
| 12
|-
! 5
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 61
| +53,159
| 5
| 10
|-
! 6
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 61
| +1:03,877
| 6
| 8
|-
! 7
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 61
| +1:23,354
| 8
| 6
|-
! 8
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 61
| +1:23,820
| 14
| 4
|-
! 9
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 61
| +1:24,261
| 11
| 2
|-
! 10
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 61
| +1:24,688
| 15
| 1
|-
! 11
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 61
| +1:28,479
| 18
|
|-
! 12
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 61
| +1:37,894
| 10
|
|-
! 13
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 61
| +1:45,161
| 16
|
|-
! 14
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 61
| +1:53,512
| 12
|
|-
! 15
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 60
| Puščanje vode
| 4
|
|-
! 16
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 60
| +1 krog
| 20
|
|-
! 17
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 60
| +1 krog
| 22
|
|-
! 18
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 60
| +1 krog
| 21
|
|-
! 19
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 60
| +1 krog
| 19
|
|-
! 20
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 54
| Trčenje
| 17
|
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 37
| Pnevmatika
| 3
|
|-
! Ods
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 23
| Trčenje
| 9
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013